Les Élections régionales de 1945 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 1945) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1945
Styrie
Novembre 1945